Giovanni Giorgi peut désigner :
 Giovanni Giorgi (décédé en 1762), prêtre et compositeur de la musique liturgique italien ;
 Giovanni Giorgi (1871-1950), physicien italien.